

Persone 
 Angelo Bellotto – ex calciatore italiano, di ruolo portiere.
 Bernardo Bellotto – pittore ed incisore veneziano del '700.
 Daniele Bellotto – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
 Ettore Bellotto – ginnasta italiano, oro olimpico nel 1920
 Gianfranco Bellotto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
 Gino Bellotto – ex calciatore italiano.
 Pietro Bellotto – pittore italiano, attivo durante il periodo Barocco.
 Umberto Bellotto – artigiano del ferro e del vetro italiano.

Altro 
 Bellotto – cognome italiano
 Bellotto – famiglia patrizia veneziana.
 Palazzo Surian Bellotto – palazzo veneziano ubicata nel sestiere di Cannaregio.